Hofe steht für die historischen Stadtviertel einiger Städte im westfälischen Raum, siehe Hofe

Hofe ist der Familienname folgender Personen:

 Christian von Hofe (1871–1954), deutscher Physiker
 Erich von Hofe (* 1956), deutscher Politiker (Die Grünen), MdL
 Ernst vom Hofe (1905–1977), deutscher Bankenjurist und Ministerialbeamter
 Eugen Kalau vom Hofe (1856–1935), deutscher Marineoffizier und Diplomat
 Friedrich Wilhelm Kalau von dem Hofe (1810–1874), deutscher Gutsbesitzer und Reichstagsabgeordneter
 Günter Hofé (1914–1988), deutscher Verlagsleiter und Schriftsteller
 Mark vom Hofe (* 1952), deutscher Journalist und Naturschützer
 Rudolf vom Hofe (* 1955), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Rudolf Schulte im Hofe (1865–1928), deutscher Maler und Grafiker

HOFE ist die Abkürzung für die Herald of Free Enterprise

Siehe auch:
 7 × 73 mm vom Hofe
 Hoofe
 Zum Hofe
 Hoffe
 Hof
 Höfe
 Kalau vom Hofe

HOFE